

Жінки 
 Кнопова Вікторія Павлівна — кандидат фізико-маткматичних наук; лавреат премії Президента України для молодих вчених.

Чоловіки 
 Кнопов Павло Соломонович (* 1940) — український кібернетик, доктор фізико-математичних наук, професор.

Примітки